Cet article présente une liste d'artistes de salsa.

# 
 3 De La Habana

A 

 Ache Cubano
 Ache Son
 Adalberto Álvarez y su Son
 Adalberto Santiago
 Addys Mercedes
 Adolescent's Orquesta
 Adriana Chamorro
 Africando
 Alaín Almeida y La Constelación De Cuba
 Albita
 Alegre All Stars
 Alex d'Castro
 
 Alexander Abreu y Havana D'Primera
 Alfredo de La Fé
 
 Andy Andy
 Andy Montáñez
 Ángel Bonne (timba)
 Ángel Canales
 Angel Yos (timba)
 Angeles
 Angelito Ramírez y El Tren Bala  (timba)
 Angelo Torres y Julio Voltio
 Angelucho Copacabana
  (ou Aníbal López Ríos)
 Anthony Cruz
 Antonio Cartagena
 Aris Martinez
 Armando Davalillo
 Arnaldo Jimenez
 Artistas Unidos de la Salsa
 Arturo Rey y su Sexteto del Barrio
 Avenida B
 Ayala y su Orquesta Abicu
 Azúcar Negra (timba)
 Azuquita

B 

 Bad Boys Salsa
 Bailatino
 Bamboleo (timba)
 Barbaro Fines Y Su Mayimbe  (timba)
 
 Bebo & Cigala
 Benny Moré 
 Berna Jam
 Bio Ritmo
 Bloque 53
 Bobby Cruz
 Bobby Matos
 Bobby Valentín
 Boncana
 Boricubason
 Brenda K. Starr

C 

 Cachao
 Calle Real  (timba)
 Calambuco
 Camila
 Camilo Azuquita
 Cándido Fabré
 Cano Estremera
 Carlo Supo
 Carlos D'Castro
 Carlos Oliva y Los Sobrinos del Juez
 Carlos Vives
 Celia Cruz
 Cesar Pupy Pedroso Y Los Que Son Son  (timba)
 Charanga Habanera  (timba)
 Charlie Aponte
 Charlie Cruz
 Charlie Palmieri
 Charlie Santiago Y Salsabor
 Charlie Zaa
 José „Cheo“ Feliciano 
 Chichi Peralta
 Chino Espinoza
 Chiquito Team Band
 Chispa Y Los Complices  (timba)
 Chivirico Dávila
 Choco Orta
 Chucho Valdés
 Colectivo
 Combinacion De La Habana  (timba)
 Combo Latino
 Conexion Latina
 Conexión Salsera
 Conga Libre
 Conjunto Arsenio Rodriguez
 Conjunto Impacto
 Conjunto La Perla
 Conjunto Puerto Rico
 Conjunto Son 14
 Conjunto Son Knela
 Cortijo
 Croma Latina
 Cuba L.A.
 Cubanismo
 Cuco Valoy

D 

 Daniel Santos 
 Danny Daniel
 Danny Presz
 Dark Latin Groove
 David Cadeno
 David Calzado Y Su Charanga Habanera  (timba)
 David Jr. Gonzalez
 David Álvarez Y Juego De Manos
 Diabloson
 Diana Vargas
 Diego Galé
 Dimensión Latina
 Dominic
 Domingo Quiñones
 Don Perignon Y La Puertorriqueña
 Donaldo Flores

E 

 Eddie Montalvo
 Eddie Palmieri
 Eddie Santiago
 Edgar Joel
 Edwin Bonilla
 Edwin Clemente
 Edwin Pérez
 Edwin Sanz
 El Gran Combo de Puerto Rico
 El Jowania
 El Médico de la salsa
 El Niño Y La Verdad  (timba)
 El Noro Y 1a Clase  (timba)
 El Rubio Loco
 El Timba
 Elio Revé Y Su Charangón/Elito Revé Y Su Charangón  (timba)
 Elvis Crespo (plutôt merengue et bachata)
 En Clave 80
 Enrique Álvarez Y Su Charanga Latina  (timba)
 Ernesto "Tito" Puentes
 Estrellas Caiman
 Eurocuban Project

F 

 Fania All-Stars
 Fonseca
 Frankie Dante & Orquesta Flamboyan 
 Frankie Negrón
 Frankie Ruiz
 Frankie Vasquez
 Fruko y sus Tesos

G 

 Gaitanes
 Gabino Pampini 
 
 Gente de Zona
 George Delgado
 George Lamond
 Gilberto Santa Rosa
 Gloria Estefan
 
 Grupo Caneo
 Grupo Caribe
 Grupo Galé
 Grupo Latin Vibe
 
 Grupo Niche
 Grupo Raices
 Guido G
 Guianko
 Gustavo Rodríguez

H 

 Hanine y Son Cubano
 
 Hector Aponte
 Héctor Daniel Y La Constelación
 Héctor Lavoe
 Hector Rey
 Hector Pichie Perez
 Hector Tricoche
 Henry Fiol
 Herman Olivera
 Hildemaro Jr

I 

 Iroko La Banda & Luis Blasini
 Irving Manuel
 Isidro Infante
 Ismael Miranda
 Ismael Rivera
 Israel „Cachao“ López
 Issac Delgado
 Ivan Antonio El Sonero De Cuba

J 

 Jack Costanzo
 Javier Fernández
 
 Jerry Hernandez Y La Orquesta Dee Jay
 Jerry Rivera
 Jesus Manuel Y Los Diablitos
 Jimmy Bosch
 Jimmy Saa
 
 Joe Arroyo
 Joe Bataan
 Joe Cuba
 John Lonzano
 Johnny Colon
 Johnny Pacheco
 Johnny Polanco
 Johnny Ray
 Johnny Rivera
 Jorge Alberto El Gallito Del Son
 Josbel Figurita
 Jose Rizo's Mongorama
 Jose Alberto 'El Canario'
 José Luis Cortés Y Ng La Banda  (timba)
 Jose Mangual Jr
 
 Jóvenes Clásicos del Son
 Juan Arvelo & Símbolo Latino
 Juan Carlos Alfonso y su Dan Den  (timba)
 Juan De Marcos And The Afro Cuban All Stars
 Juan Esteban
 Juan Formell Y Los Van Van  (timba)
 Juan Guillermo
 Juan Luis Guerra
 Julito Alvarado Y Del Sur Al Norte
 Junior Romero
 Justo Betancourt

K 

 Kara'Bana
 Kenny Quintero
 Kevin Ceballo
 Kevin Davis & Ban Caribe
 Kiuldret

L 

 La 33
 La Candela
 La Charanga Moderna
 La Constelación
 La Dimensión Latina
 La Excelencia
 La Fama Crece
 La Grande de Madrid
 La India
 La Lupe
 La Mambanegra
 La Maxima 79
 La Misma Gente
 La Orquesta Del Solar
 La Septima Bohemia
 La Sonora Carruseles
 La Sonora Libre
 La Sonora Matancera
 
 Lalo Rodríguez
 Larry Harlow
 Las Chicas Del Sol
 The Latin Brothers
 Lazarito Valdes Y Bamboleo
 The Lebrón Brothers
 Leoni Torres
 Los 50 De Joselito
 Los Conquistadores De La Salsa
 Los Cuban Boys
 Los Cubaneros
 Los Hermanos Colon
 Los Jovenes Del Barrio 
 Los Niches
 Los Nemus del Pacifico
 Los Titanes
 Los Van Van (songo, timba)
 Louie Ramírez
 
 
 Lucky 7 Mambo
 Luigi Rodriguez
 Luis Enrique
 Luisito Carrión
 Luisito Rosario
 Lula All Stars

M 

 Machito (Francisco Raúl Gutiérrez Grillo)
 Maelo Ruiz
 Maite Hontelé
 Makina Loca
 Mambo Loco
 Mamborama
 Manana Club Y Papucho (timba)
 Manole
 Manolito Simonet Y Su Trabuco
 Maraca
 Marc Anthony
 Mariana Y La Makynaria
 Marino Castellano
 Mario Bauzá
 Mario Ortiz All Star Band
 Marlon
 Marvin Santiago
 Mas Bajo
 Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor  (timba)
 Maykel Flores
 Mayito Rivera (timba)
 Manolín "El Médico de la salsa"  (timba)
 
 Meñique
 Menudo Y Su Orquesta Jm Salsa
 Mercadonegro
 Mezclarte Son De Cuba
 Michael Stuart
 Michel Robles & El Sello  (timba)
 Mickey Cora Y Su Orquesta Cabala
 
 Mi Solar
 Miguel Enriquez
 Mil Santos
 Milton
 Mimi Ibarra
 Mon Rivera
 Moncho Santana
 Mongo Santamaría

N 

 Nabori
 Nelson Cruz
 
 New Swing Sextet
 New York City Salsa
 New York Sextet
 NG La Banda  (timba)
 NG2
 
 N'Klabe
 N'Samble

O 

 Obie Bermúdez
 Ocho y media
 Oderquis Reve Y Su Changuï
 Olga Tañon
 
 Omar El Místico
 Omara Portuondo
 Orlando Poleo
 Orlando „Maraca“ Valle
 Orquesta Agua Cero
 Orquesta Aguanile
 Orquesta Aragon
 Orquesta Brava
 
 Orquesta Canela
 Orquesta Cartel Latino
 Orquesta de la Luz
 Orquesta Dee Jay
 Orquesta El Cimarron
 Orquesta Flamboyan
 Orquesta Guayacan
 Orquesta Inmensidad
 Orquesta La Conspiracion
 Orquesta La Fuga
 
 Orquesta Leyendas de la Salsa
 

 Orquesta Narvaez
 Orquesta Noche Caliente & Peter Viloria Desde Nueva York
 
 
 Orquesta Revolución 70
 Orquesta Salsa, Timba Y Son
 Orquesta Son Guarare
 Orquesta Sonido 70
 Orquesta Tropical
 Oscar D’León
 Osvaldo Montes, Reynel Valencia & Vania Borges Hernandez

P 

 
 Pachito Alonso y sus Kini Kini
 Pacific Mambo Orchestra
 PALO!
 
 Papucho y Su Manana Club (timba)
 
 Paulo FG Y Su Élite
 Pavel Molina
 Pedrito Calvo (timba)
 Pedrito Calvo Jr
 Pedro Conga
 Pete „El Conde“ Rodríguez 
 Pete Perignon
 Pete Terrace
 
 Plena Libre
 Polo Montáñez
 Poncho Sanchez
 Porfi Baloa Y Sus Adolescentes
 Promo Salsa Mundial
 Proyecto A
 Puerto Rican Power
 Puerto Rico All Stars
 Pupy y Los que Son, Son

R 

 Rafaelito Y Su Tumbao
 Rafi Marrero
 Raphy Leavitt
 Raulin Rodriguez
 Raulin Rosendo
 Ray Barretto
 Ray De La Paz
 Ray Sepulveda
 Rey Ruiz
 Reynaldo Jorge
 Reynier Perez
 Ricardo Lemvo
 Richie Ray
 Rick Davies And Jazzismo
 Ricky Campanelli
 Roberto Faz
 Roberto Roena
 Roberto Torres
 Rosalia De Souza
 Rubén Blades

S 

 Salsa Celtica
 Salsa Fever
 
 
 
 Salsa Shoke & Champeta Urbana
 
 Santiago All Stars
 Santos Colon
 Seo Fernandez
 Septeto Acarey
 Septeto Contemporaneo
 Septeto Nabori (son cubain)
 Septeto Santiaguero (son cubain)
 Si, Si, Pachanga
 Sierra Maestra (son cubain)
 Siguarajazz
 Simplemente Exitos Pa' El Bailador
 Son Boricua
 Son by Four
 Son Cafe
 Son Callejero
 Son de Cali
 Son Mayor
 Sonora Matancera
 Sonora ponceña
 Soneros All Stars (son cubain)
 Soneros De Verdad (son cubain)
 Sonora Carruseles
 Spanish Harlem Orchestra
 Suave Tumbao
 Suena A Cubano
 Sur Caribe
 Susie Hansen

T 

 
 Tempo Forte
 The Alegre All-Stars
 The Latin Brothers
 The New Swing Sextet
 The New Timberos All Stars (timba)
 The Pedrito Martinez Group
 The Spanish Harlem Orchestra
 Three Son Salsa
 Tico-Alegre All Stars
 Tiempo Libre
 Tierra Seca
 Timbalive
 Tipica'73
 Tipica Novel
 Tirso Duarte (timba)
 Tito Gómez
 Tito Nieves
 Tito Puente
 Tito Puente, Jr.
 Tito Rodríguez
 Tito Rojas
 Tokame
 Tommy Olivencia
 Tony Succar
 Tony Vega
 Tromboranga
 Truco y Zaperoko

V 

 Vannia Borges
 Víctor Manuelle
 Villariny Salsa Project
 Viti Ruiz
 Vocal Sampling (groupe vocal)

W 

 Wayne Gorbea y su Salsa Picante
 William Cepeda
 Williamsburg Salsa Orchestra
 Willie Colón
 
 Willie Morales
 Willie Rosario
 Willie Sotelo
 Willy Chirino
 Willy Garcia
 Wilmer Cartagena
 Wilmer Lozano
 
 Wito Colon

Y 

 Yambeeke
 
 Yeny Valdès
 Yiyo Sarante
 Yolanda Rayo
 Yolanda Rivera
 Yomo Toro
 Yoruba Son
 Yuri Buenaventura

Voir aussi 
 Liste d'artistes de timba

Salsa
Salsa